Bourlem Guerdjou, acteur et réalisateur français d'origine algérienne.
Fowzi Guerdjou, compositeur de musique de films.
Patronyme algérien